Теннисный турнир в Кёльне 2020 (англ. 2020 Bett1Hulks Indoors) — розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Кёльне на хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250. Игры основной сетки первого турнира состоялись с 12 по 18 октября 2020 года.

Общая информация 
Чемпионы 2020 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 28 Сентября 2020.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Даниэль Альтмайер
  Энди Маррей
  Миша Зверев

2. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Хенри Лааксонен
  Эмил Руусувуори
  Оскар Отте
  Ллойд Харрис

3. Теннисисты, счастливые участники потерпевшие поражение в квалификации 
  Марк Полманс
  Маркос Гирон

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Ссылки 
Официальный сайт

Германия
Теннис
Октябрь 2020 года